Giże ist ein  polnischer  Name dreier ostpreußischer Orte, die heute in der Woiwodschaft Ermland-Masuren liegen:
 Giże (Ełk), Ort im Powiat Ełcki, bis 1945: Giesen, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Giże (Olecko), Ort im Powiat Olecki
 Giże (Świętajno), Ort im Powiat Olecki, bis 1945: Giesen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen

Gize steht für:
 Gize (Mineralwasser), kanadisches Mineralwasser

Siehe auch:
 Gizeh (Begriffsklärung)
 Gise
 Giese